Flera kända personer har haft namnet Anna Bodén:
 
Anna Bodén, skådespelare
Anna Bodén, fotbollsspelare